Plavá může být:

 Plavá (barva) – rezavě nažloutlá barva, např. lví srst
 Plavá (řeka) – severoitalská řeka, též Piava

Externí odkazy